Anja Šaranović – modella serba, Miss Serbia Universo 2011
 Edin Šaranović – calciatore e allenatore di calcio bosniaco, attaccante
 Nikola Šaranović – tiratore sportivo montenegrino
 Slobodan Šaranović – imprenditore montenegrino